Stati Uniti d'America
 Rossville – città della Contea di Walker, Georgia
 Rossville – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
 Rossville – città della Contea di Clinton, Indiana
 Rossville – città della Contea di Shawnee, Kansas
 Rossville – census-designated place della Contea di Baltimora, Maryland
 Rossville – città della Contea di Fayette, Tennessee